SCLC steht für:

 Small Cell Lung Cancer, kleinzelliges Lungenkarzinom, siehe Bronchialkarzinom#Kleinzelliges Bronchialkarzinom (SCLC)
 Southern Christian Leadership Conference, eine US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation
 Space-Charge-Limited-Current, dt. raumladungsbegrenzter Strom, siehe Raumladung

Abkürzung